Saint-Maclou (Calvados), voormalige gemeente, nu deel van Le Mesnil-Mauger
Saint-Maclou (Eure)

ook:
Saint-Maclou-de-Folleville, Seine-Maritime
Saint-Maclou-la-Brière, Seine-Maritime

Zie ook 
 Machutus